Vogelpohl ist der Familienname von:

 Alfons Vogelpohl (* 1932), deutscher Chemieingenieur
 Georg Vogelpohl (1900–1975), deutscher Physiker und Reibungsforscher
 Heinrich Vogelpohl, deutscher Lebensmitteltechnologe